Michelena peut désigner :

Patronyme 

 Arturo Michelena (1863-1898) : peintre vénézuélien ;
 José Mariano Michelena (1772-1852) : homme politique mexicain ;
 Santos Michelena (1797-1848) : diplomate et homme politique vénézuélien, président par intérim de la République du Venezuela du 20 au .
 Bernard Michelena est un footballeur frenaçais
 Vera Michelena (1885-1961), chanteuse américaine
 Teresa Luisa Michelena (1889-1941), scénariste et actrice américaine, demi-sœur de la précédente 
 Beatriz Michelena(1890-1942) actrice américaine, sœur de Vera

Toponymes

Venezuela 
 Michelena : chef-lieu de la municipalités de Michelena dans l'État de Táchira ;
 Aéroport international Arturo Michelena : aéroport de la ville de Valencia dans l'État de Carabobo ;

Subdivisions 
 Michelena ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs municipalités du pays :
 Michelena : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Santos Michelena : l'une des 18 municipalités de l'État d'Aragua ;
 Michelena ou l'un de ses composés peut désigner une ou plusieurs paroisses civiles du pays :
 Santos Michelena : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Santos Michelena dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme